Михаил Григорьевич Каскевич (; 17 февраля 1948 года, Нежин Черниговская область — 20 июня 2004 года, Киев) — украинский политический деятель, Министр труда Украины (1991—1996), Председатель Черниговской областной государственной администрации (1998—1999).

Биография 
Михаил Каскевич родился 1948 года в г. Нежине Черниговской области СССР.

Отец — Григорий Владимирович, водитель АТП; мать — Екатерина Макаровна, учительница.

По завершении военной службы в рядах Советской армии в 1969 году поступил в Киевский институт народного хозяйства им. Д. С. Коротченко на планово-экономический факультет, который окончил в 1973 году.

С августа 1973 года по октябрь 1976 года — работа в Госплане УССР на должностях инженера-математика-программиста, экономиста, старшего экономиста.

С октября 1976 года по март 1980 года — референт Совета Министров УССР.

С марта 1980 года по август 1991 года — начальник подотдела, заместитель начальника отдела, начальник отдела Госплана УССР.

1 августа 1991 назначен заместителем Министра УССР по делам разгосударствления собственности и демонополизации производства.

29 октября 1991 назначен Министром труда Украины. Во время руководства Михаила Каскевич Министерством разработаны законодательные основы функционирования рынка труда Украины в условиях рыночной экономики. Срок непрерывного пребывания Михаила Каскевич во главе Министерства труда (с учётом периодов выполнения обязанностей) превысил 4 года и 9 месяцев, по сегодня остаётся одним из наибольших показателей для министров в истории украинского Правительства. За это время сменилось 6 руководителей Правительства Украины. Ушел в отставку с должности Министра труда 8 августа 1996 после назначения Премьер-министром Украины Лазаренко.

С ноября 1996 по январь 1997 года — вице-президент УСПП.

С января 1997 года по апрель 1998 года — Руководитель Контрольного управления Администрации Президента Украины.

С апреля 1998 года по август 1999 года — Председатель Черниговской областной государственной администрации.

30 сентября 1999 назначен Председателем Государственного комитета Украины по делам защиты прав потребителей. 10 января 2000 освобожден от этой должности в связи с ликвидацией комитета.

1 апреля 2003 назначен исполнительным секретарем Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины.

Умер Михаил Каскевич 20 июня 2004 в клинической больнице «Феофания» в возрасте 56 лет. Официальная причина смерти — инфаркт миокарда.

Похоронен в Киеве на Байковом кладбище.

Примечания

Ссылки 
 Біографічна довідка на порталі «Офіційна Україна сьогодні»

Министры труда Украины
Выпускники Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана
Похороненные на Байковом кладбище
Председатели Черниговской областной государственной администрации
Второе правительство Лазаренко